Austria:
 Kirchbach – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Hermagor
 Kirchbach in der Steiermark – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Osoby:
 Ernst Kirchbach – niemiecki malarz
 Frank Kirchbach – niemiecki malarz
 Gunar Kirchbach – niemiecki kajakarz
 Wolfgang Kirchbach – niemiecki pisarz

Inne:
 Kirchbach – ród